Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Guy Forget che hanno battuto in finale Henri Leconte e Gary Muller 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (quarti di finale)

 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (semifinali)
 Scott Melville /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 1994
ATP Tour 1994